6-й Чемпионат мира по международным шашкам среди женщин в программе рапид прошёл 30 мая 2018 года в Бергамо (Италия). Участвовали 33 спортсменки из 9 стран. Там же проходил чемпионат мира в формате блиц.

Регламент 
Турнир проводился по швейцарской системе в 9 раундов, 15 минут + 5 секунд за ход на партию.

Призовые деньги :

1-е место — 500€

2-е место — 400€

3-е место — 300€

4-е место — 150€

5-е место — 100€

6-е место — 100€

Итоговое положение 

 GMIF — международный гроссмейстер
 MIF — международный мастер
 MFF — мастер ФМЖД
 CMFF — кандидат в мастера ФМЖД

Командный зачёт 
От страны можно было выставить 5 участниц. Зачёт шёл по трём спортсменкам. Команде с меньшим числом участниц присваивалось по 34 очка за каждую недостающую участницу.

Ссылки 
 Сайт чемпионата
 Результаты

Женщины 2018 (рапид)
2018 год в шашках
Спорт в Италии в 2018 году
События 30 мая
Май 2018 года
Чемпионаты мира в Италии
Международные спортивные соревнования в Бергамо
Международные соревнования по шашкам в Италии